445-й гаубичный артиллерийский полк - воинская часть вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны, насчитывал два формирования: 
 445-й гаубичный артиллерийский полк (1-го формирования), вступил в бои 22 июня 1941 года, в январе 1942 года преобразован в гвардейский;
 445-й гаубичный артиллерийский полк (2-го формирования), вступил в бои (под этим номером) в марте 1942 года, в июне 1943 года преобразован в гвардейский;